Filage peut faire référence :
 au filage, une méthode d'assemblage de fibres textiles permettant d'obtenir des fils ;
 à une méthode de mise en forme de matériaux au moyen d'une filière :
 de métaux : filage (métallurgie) ;
 du verre ;
 d'un polymère : extrusion d'un plastique#Filage ;
 d'une pâte céramique ;
 au filage, la répétition générale au théâtre ; 
 au filage, terme cinématographique désignant un défaut de l'image ;
 à une étape de la fabrication des fromages à pâte filée. 

Formage